

Роджерсвілл — місто, штат Алабама
 Роджерсвілл — місто, штат Міссурі
 Роджерсвілл — місто, штат Теннессі
 Роджерсвілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія